Jef Doif kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Jefdoif, ö, Papua Barat, 
 Pulau-Pulau Jefdoif, öar, Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar